Halkoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halkoluoto (ö i Nyslott, lat 61,87, long 28,84), Södra Savolax, 
 Halkoluoto (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar